Nycteus är ett släkte av skalbaggar. Nycteus ingår i familjen platthöftbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Platthöftbaggar
Nycteus